Це список видів морських риб, зареєстрованих в Аргентині. У списку 493 види з 38 рядів.

Клас Міксини (Myxini)

Ряд Міксиноподібні (Myxiniformes) 

 Mixine affinis GÜNTHER, 1870

Клас Непарноніздрьові (Cephalaspidomorphi)

Ряд Міногоподібні (Petromyzontiformes) 

 Geotria australis GRAY, 1851

Клас Хрящові риби (Chondrichthyes)

Ряд Химероподібні (Chimaeriformes) 

 Callorhinchus callorhynchus (Linné, 1758)
 Hydrolagus affinis (BRITO CAPELLO, 1867)

Ряд Кархариноподібні (Carcharhiniformes) 

 Carcharhinus brachyurus (Günther, 1870) 
 Carcharhinus leucas Müller & Henle, 1839
 Carcharhinus longimanus (Poey, 1861)  
 Carcharhinus plumbeus (Nardo, 1827)  
 Carcharhinus signatus (Poey, 1868)  
 Carcharhinus obscurus (Le Sueur, 1818) 
 Carcharhinus porosus (Ranzani, 1839)  
 Carcharhinus brevipinna (Müller & Henle, 1839) 
 Galeocerdo cuvier (Péron & Le Sueur, 1822) 
 Galeorhinus galeus Linné, 1758 
 Mustelus canis (Mitchell, 1815) 
 Mustelus fasciatus (Garman, 1913) 
 Mustelus schmitti Springer, 1940  
 Prionace glauca (Linné, 1758)  
 Rhizoprionodon lalandii (Valenciennes, 1839)  
 Rhizoprionodon porosus (Poey, 1861) 
 Scyliorhinus haeckelii (Miranda Ribeiro, 1907)  
 Scyliorhinus besnardi Springer & Sadowsky, 1970  
 Schroederichthys bivius (Smith, 1838)  
 Sphyrna lewini (Griffith & Smith, 1834) 
 Sphyrna tudes (Valenciennes, 1822)  
 Sphyrna zygaena (Linné, 1758)

Ряд Ламноподібні (Lamniformes) 

 Alopias vulpinus (Bonnaterre, 1788)  
 Carcharias taurus Rafinesque, 1810  
 Carcharodon carcharias (Linné, 1758)  
 Cetorhinus maximus (Gunnerus, 1765)  
 Isurus oxyrhinchus RAFINESQUE, 1810  
 Lamna nasus (Bonnaterre, 1788)

Ряд Багатозяброподібні (Hexanchiformes) 

 Heptranchias perlo (Bonnaterre, 1788) 
 Hexanchus griseus (Bonnaterre, 1788) 
 Notorhynchus cepedianus (Peron, 1807)

Ряд Катраноподібні (Squaliformes) 

 Centroscyllium fabricii (Reinhardt, 1825)
 Centroscyllium granulatum Günther, 1887
 Centroscymnus cryptacanthus Regan, 1906 
 Echinorhinus brucus (Bonnaterre, 1788)  
 Etmopterus bigelowi Shirai & Tachikawa, 1993 
 Etmopterus gracilispinis Krefft, 1968  
 Etmopterus granulosus (Günther, 1880)
 Etmopterus pusillus (Lowe, 1839)
 Etmopterus lucifer Jordan & Snyder, 1902  
 Euprotomicroides zantedeschia Hulley & Penrith, 1966
 Hexanchus griseus (Bonnaterre, 1788)  
 Centroscymnus macracanthus (Regan, 1906)
 Somniosus antarcticus (Whitley, 1939)  
 Squaliolus laticaudus Smith & Radcliffe, 1912  
 Squalus acanthias Linné, 1758 
 Squalus blainville (Risso, 1826) 
 Squalus cubensis Howell Rivero, 1936  
 Squalus megalops (Macleay, 1881)  
 Squalus mitsukurii Jordan & Snyder, 1903

Ряд Акулоангелоподібні (Squatiniformes) 

 Squatina argentina (Marini, 1930) 
 Squatina guggenheim (Marini, 1936) 
 Squatina punctata Vooren & Silva, 1991

Ряд Електричні скати (Torpediniformes) 

 Torpedo puelcha Lahille, 1926  
 Discopyge tschudii Heckel, 1846  
 Narcine brasiliensis (Olfers, 1831)

Ряд Риби-пилки (Pristiformes) 

 Pristis pectinata Latham, 1794

Ряд Скатоподібні (Rajiformes) 

 Amblyraja frerichsi (Krefft, 1968)
 Amblyraja doellojuradoi (Pozzi, 1935) 
 Amblyraja taaf (Meissner, 1987)
 Amblyraja georgiana (Norman, 1938)
 Atlantoraja castelnaui (MIRANDA RIBEIRO, 1907)
 Atlantoraja cyclophora (REGAN, 1903) 
 Atlantoraja platana (Günther, 1880)  
 Bathyraja cousseauae Díaz de Astarloa & Mabragaña, 2004 
 Bathyraja schroederi (Krefft, 1968) 
 Bathyraja meridionalis Stehmann, 1987 
 Bathyraja multispinis (Norman, 1937)
 Bathyraja griseocauda (Norman, 1937)
 Bathyraja scaphiops (Norman, 1937)
 Bathyraja albomaculata (Norman, 1937)
 Bathyraja brachyurops (FOWLER, 1910) 
 Bathyraja magellanica (PHILIPPI, 1901)
 Bathyraja macloviana (Norman, 1937)
 Bathyraja papilionifera STEHMANN, 1996
 Dipturus trachyderma (Krefft & Stehmann, 1975) 
 Dipturus leptocauda (Krefft & Stehmann, 1975) 
 Psammobatis bergi Marini, 1932 
 Psammobatis extenta (Garman, 1913) 
 Psammobatis lentiginosa McEachran, 1983 
 Psammobatis parvacauda McEachran, 1983
 Psammobatis normani McEachran, 1983
 Psammobatis rudis Günther, 1870 
 Psammobatis rutrum Jordan, 1890 
 Psammobatis scobina (Philippi, 1857) 
 Rajella sadowski (Krefft & Stehmann, 1974) 
 Rioraja agassizi (Müller & Henle, 1841) 
 Rhinobatos percellens (WALBAUM, 1792) 
 Rhinobatos horkelii Müller & Henle, 1841 
 Sympterygia acuta Garman, 1877 
 Sympterygia bonapartei Müller & Henle, 1841 
 Zapteryx brevirostris (Müller & Henle, 1841) 
 Zearaja chilensis (Guichenot, 1848)

Ряд Орлякоподібні (Myliobatiformes) 

 Dasyatis centroura (Mitchill, 1815)
 Dasyatis hypostigma Santos & Carvalho, 2004
 Dasyatis sayi Le Sueur, 1817
 Gymmnura altavela (LINNAEUS, 1758)  
 Manta birostris (Donndorf, 1798) 
 Mobula hypostoma (Bancroft, 1831)  
 Myliobatis freminvillei LESUEUR, 1824
 Myliobatis goodei (GARMAN, 1885)
 Rhinoptera bonasus (MITCHILL, 1815)

Клас Променепері (Actinopterygii)

Ряд Альбулеподібні (Albuliformes) 

 Notacanthus chemnitzii BLOCH, 1788 
 Notacanthus sexspinis RICHARDSON, 1846

Ряд Вугроподібні (Anguilliformes) 

 Chlopsis bicolor RAFINESQUE, 1810
 Gymnothorax ocellatus AGASSIZ, 1831 
 Ophichthus gomesii (CASTELNAU, 1855) 
 Derichthys serpentinus GILL, 1884 
 Nemichthys scolopaceous RICHARDSON, 1848 
 Ariosoma balearicum (DELAROCHE, 1809) 
 Bassanago albescens (BARNARD, 1923) 
 Conger orbignyanus VALENCIENNES, 1847 
 Gnatophis mystax (DELAROCHE, 1809) 
 Facciolella oxyrhyncha (BELLOTTI, 1883) 
 Saurenchelys cancrivora PETERS, 1864

Ряд Оселедцеподібні (Clupeiformes) 

 Anchoa hepsetus (LINNAEUS, 1758) 
 Anchoa marinii HILDEBRAND, 1943
 Anchoa tricolor (AGASSIZ, 1829)
 Anchovia clupeoides (SWAINSON, 1839)
 Cetengraulis edentulus (CUVIER, 1829) 
 Engraulis anchoita HUBBS & MARINI, 1935
 Lycengraulis grossidens (AGASSIZ, 1828)
 Pellona flavipinnis (VALENCIENNES, 1836)
 Platanichthys platana (REGAN, 1917)
 Ramnogaster arcuata (JENYNS, 1842)
 Ramnogaster melanostoma (EIGENMANN, 1907)
 Sardinella aurita VALENCIENNES, 1847 
 Sardinella brasiliensis (STEINDACHNER, 1879)
 Sprattus fueguensis Jenyns
 Harengula jaguana POEY, 1865
 Opisthonema oglinum (LESUEUR, 1818) 
 Brevoortia aurea (SPIX & AGASSIZ, 1829) 
 Brevoortia pectinata (JENYNS, 1842)

Ряд Лососеподібні (Salmoniformes) 

 Galaxias maculatus (Jenyns, 1842) 
 Aplochiton taeniatus Jenyns, 1842

Ряд Сомоподібні (Siluriformes) 

 Genidens barbus (Lacépède, 1803) 
 Genidens genidens (G. Cuvier, 1829) 
 Genidens machadoi (A. Miranda-Ribeiro, 1918)
 Genidens planifrons (Higuchi, E. G. Reis & F. G. Araújo, 1982)

Ряд Корюшкоподібні (Osmeriformes) 

 Argentina striata GOODE & BEAN, 1896  
 Nansenia antarctica KAWAGUCHI & BUTLER, 1984
 Bathylagus bericoides (BORODIN, 1929)
 Herwigia kreffti (NIELSEN & LARSEN, 1970)
 Mirognathus normani PARR, 1951

Ряд Голкоротоподібні (Stomiiformes) 

 Argyropelecus gigas NORMAN, 1930  
 Maurolicus muelleri (GMELIN, 1789)  
 Sternoptyx diaphana HERMANN, 1781  
 Phosichthys argenteus HUTTON, 1872
 Pollichtys mauli (POLL, 1953)
 Woodsia meyerwaardeni KREFT, 1973
 Neonesthes capensis (GILCHRIST & VON BONDE, 1924)
 Chauliodus danae REGAN & TREWAWAS, 1929
 Chauliodus sloani BLOCH & SCHNEIDER, 1801
 Stomias affinis GUNTHER, 1887
 Stomias boa RISSO, 1810
 Stomias longibarbatus (BRAUER, 1902)
 Bathophilus ater (BRAUER, 1902)
 Bathophilus nigerrimus GIGLIOLI, 1882
 Echiostoma barbatum LOWE, 1843
 Eustomias enbarbatus WELSH, 1923
 Melanostomias bartonbeani PARR, 1927
 Flagellostomias boureei ZUGMAYER, 1913
 Leptostomias gladiator (ZUGMAYER, 1911)
 Photonectes braueri (ZUGMAYER, 1913)
 Photonectes mirabilis PARR, 1927
 Trigonolampa miriceps REGAN & TREWAWAS, 1930
 Idiacanthus atlanticus BRAUER, 1906
 Idiacanthus fasciola PETER, 1877
 Aristostomias grimaldii ZUGMAYER, 1913

Ряд Авлопоподібні (Aulopiformes) 

 Bathypterois longipes GÜNTHER, 1878
 Chlorophtalmus agassizi BONAPARTE, 1840
 Ahliesaurus berryi BERTELSEN, KREFFT & MARSHALL, 1976
 Luciosudis normani FRASER-BRÜNER, 1931 
 Saurida brasiliensis NORMAN, 1935 
 Saurida caribbaea BREDE, 1927  
 Synodus synodus (LINNAEUS, 1758)  
 Notolepis rissoi (BONAPARTE, 1840)
 Magnisudis prionosa ROFEN, 1963
 Lestidiops jayakari  (BOULENGER, 1889)
 Lestidiops sphyraenopsis (HUBBS, 1916)
 Macroparalepis affinis EGE, 1933
 Macroparalepis macrogeneion POST, 1973

Ряд Міктофоподібні (Myctophiformes) 

 Centrobranchus nigroocellatus (GÜNTHER, 1873)
 Electrona subaspera (GÜNTHER, 1864)
 Hygophum hanseni (TÄNING, 1932)
 Lampichthys procerus (BRAUER, 1904)
 Myctophum affine (LÜTKEN, 1892) 
 Myctophum obtusirostre TÄNING, 1928 
 Protomyctophum choriodon HULLEY, 1981
 Protomyctophum normani (TÄNING, 1932) 
 Protomyctophum tenisoni (NORMAN, 1930) 
 Symbolophorus barnardi (TÄNING, 1932) 
 Symbolophorus boops (RICHARDSON, 1845) 
 Bolinichthys indicus (NAFPAKTITIS & NAFPAKTITIS, 1969) 
 Bolinichthys photothorax (PARR, 1928) 
 Bolinichthys supralateralis (PARR, 1928) 
 Ceratoscopelus maderensis (LOWË, 1839) 
 Ceratoscopelus warmingii (LÜTKEN, 1892) 
 Diaphus bertelseni NAFPAKTITIS, 1966 
 Diaphus dumerilii (BLEEKER, 1856) 
 Diaphus hudsoni ZUBRIGG & SCOTT, 1976 
 Diaphus metopoclampus (COCCO, 1829) 
 Gymnoscopelus bolini ANDRIASHEV, 1962 
 Gymnoscopelus nicholsi (GILBERT, 1911) 
 Gymnoscopelus piabilis (WHITLEY, 1931) 
 Lampadena chavesi COLLET, 1905 
 Lampadena luminosa (GARMAN, 1899) 
 Lampadena notialis NAFPAKTITIS & PAXTON, 1968 
 Lampanyctus ater (TÄNING, 1928) 
 Lampanyctus australis (TÄNING, 1932) 
 Lampanyctus lineatus TÄNING, 1928 
 Lepidophanes guentheri (GOODE & BEAN, 1896) 
 Lobianchia dofleini (ZUGMAYER, 1911) 
 Notoscopelus caudispinosus (JOHNSON, 1863) 
 Notoscopelus resplendens (RICHARDSON, 1845) 
 Notolychnus valdiviae (BRAUER, 1904) 
 Scopelopsis multipunctatus BRAUER, 1906 
 Taaningichthys bathyphilus (TÄNING, 1928)

Ряд Лампридоподібні (Lampridiformes) 

 Lampris guttatus (BRÜNICH, 1788) 
 Lampris immaculatus GILCHRIST, 1904 
 Agrostichthys parkeri (BENHAM, 1904)

Ряд Поліміксоподібні (Polymixiiformes) 

 Polymixia lowei GÜNTHER, 1859

Ряд Ошибнеподібні (Ophidiiformes) 

 Genypterus blacodes (FORSTER, 1801) 
 Genypterus brasiliensis REGAN, 1903 
 Monomitopus americanus (NIELSEN 1971)
 Raneya brasiliensis (KAUP, 1856)

Ряд Тріскоподібні (Gadiformes) 
 Austrophycis marginata (Günther, 1878) 
 Antimora rostrata (Günther, 1878) 
 Laemonema globiceps GICHRIST, 1906
 Laemonema kongi MARKLE & MELENDEZ, 1988
 Lepidion ensiferus (Günther, 1887)
 Salilota australis Günther, 1878 
 Melanonus gracilis GÜNTHER, 1878  
 Coryphaenoides filicauda GÜNTHER, 1878  
 Coryphaenoides subserrulatus MAKUSHOK, 1976  
 Caelorinchus fasciatus (Günther, 1878)  
 Caelorinchus kaiyomaru ARAI & IWAMOTO, 1979  
 Caelorinchus marinii HUBBS, 1934  
 Cynomacrurus piriei DOLLO, 1909  
 Macrourus carinatus (Günther, 1878) 
 Macrourus holotrachys (Günther, 1878)  
 Malacocephalus occidentalis (GOODE & BEAN, 1885)  
 Ventrifossa nigromaculata (MCCULLOCH, 1907)  
 Urophycis brasiliensis (KAUP, 1858)  
 Urophycis cirrata (GOODE & BEAN, 1896)  
 Macruronus magellanicus LÖNNBERG, 1907 
 Merluccius australis (HUTTON, 1872)  
 Merluccius hubbsi MARINI, 1933  
 Micromesistius australis NORMAN, 1937  
 Genypterus blacodes (Schneider, 1801)  
 Austrolycus depressiceps Regan, 1913  
 Crossostomus chilensis (Steindachner, 1898) Norman, 1937
 Crossostomus sobrali Lloris y Rucabado, 1987
 Haushia marinae Lloris, 1988 
 Ilucoetes facali Lloris y Rucabado,1987 
 Ilucoetes fimbriatus Jenyns, 1842  
 Maynea patagonica Cunningham, 1871  
 Phucocoetes latitans Jenyns, 1842

Ряд Жабоподібні риби (Batrachoidiformes) 

 Triathalassothia argentinus (BERG, 1897) 
 Porichthys porosissimus (CUVIER, 1829)  
 Thalassophryne montevidensis BERG, 1893

Ряд Вудильникоподібні (Lophiiformes) 

 Lophius gastrophysus MIRANDA RIBEIRO, 1915  
 Ogcocephalus vespertilio (LINNAEUS, 1758)    
 Ceratias tentaculatus (NORMAN, 1930)

Ряд Кефалопордібні (Mugiliformes) 

 Mugil platanus Günther, 1880
 Mugil  curema Valenciennes, 1836

Ряд Атериноподібні (Atheriniformes) 

 Odontesthes argentinensis (VALENCIENNES, 1835) 
 Odontesthes platensis (BERG, 1895) 
 Odontesthes smitti (LAHILLE, 1929) 
 Odontesthes incisa (JENYNS, 1841) 
 Odontesthes nigricans (Richardson, 1844)

Ряд Сарганоподібні (Beloniformes) 

 Scomberesox saurus (RICHARDSON, 1842) 
 Cheilopogon furcatus (MITCHILL, 1815)  
 Exocoetus volitans LINNAEUS, 1758  
 Exocoetus mesogaster BLOCH, 1795 
 Hyrundichthys rondeletii (VALENCIENNES, 1847)  
 Hyporhamphus unifasciatus RANZANI, 1842

Ряд Беріксоподібні (Beryciformes) 

 Sio nordenskjoeldii (LÖNNBERG, 1905)
 Anoplogaster cornuta (VALENCIENNES, 1833)
 Paratrachichthys atlanticus MENEZES, 1971
 Beryx decadactylus CUVIER, 1829 
 Beryx splendens LÖWE, 1834

Ряд Зевсоподібні (Zeiformes) 

 Zenopsis conchifera (LÖWE, 1852) 
 Allocytus verrucosus (GICHRIST, 1906) 
 Pseudocyttus maculatus GILCHRIST, 1906 
 Xenolepidichthys dalgleishi GILCHRIST, 1922 
 Antigonia capros LÖWE, 1843

Ряд Іглицеподібні (Syngnathiformes) 

 Hippocampus patagonicus Piacentino &  Luzzatto, 2004 
 Hippocampus reidi Ginsburg, 1933  
 Leptonotus blainvilleanus (EYDOUX & GERVAIS, 1837) 
 Syngnathus folletti HERALD, 1942

Ряд Колючкоподібні (Gasterosteiformes) 
 
 Fistularia petimba LACÉPÈDE, 1903  
 Centriscops humerosus (RICHARDSON, 1846) 
 Centriscops obliquus WAITE, 1911 
 Macrorhamphosus gracilis (LÖWE, 1839) 
 Macrorhamphosus scolopax (LINNAEUS, 1758) 
 Notopogon fernandezianus (DELFIN, 1899)

Ряд Скорпеноподібні (Scorpaeniformes) 

 Dactylopterus volitans (LINNAEUS, 1758)  
 Helicolenus dactylopterus (DELAROCHE, 1809)  
 Sebastes oculatus CUVIER, 1833 
 Congiopodus peruvianus (CUVIER, 1829)
 Prionotus nudigula GUINSBURG, 1950
 Prionotus punctatus (BLOCH, 1793) 
 Agonopsis chiloensis (JENYNS, 1840) 
 Cottunculus granulosus KARRER, 1968 
 Psychrolutes marmoratus GILL, 1889
 Careproctus pallidus (Vaillant, 1888)

Ряд Окунеподібні (Perciformes) 

 Centropomus undecimalis (BLOCH, 1792)
 Synagrops bellus (GOODE & BEAN, 1896)
 Polyprion americanus (BLOCH & SCHNEIDER, 1801) 
 Diplectrum radiale (QUOY & GAIMARD, 1824)
 Dules auriga CUVIER, 1829 
 Serranus baldwini (EVERMANN & MARSH, 1899) 
 Serranus flaviventris (CUVIER, 1829) 
 Anthias menezesi ANDERSON & HEEMSTRA, 1990 
 Acanthistius brasilianus (CUVIER, 1828)
 Alfestes afer (BLOCH, 1793)
 Cephalopholis fulva (LINNAEUS, 1758) 
 Epinephelus marginatus (LOWE, 1834)
 Epinephelus niveatus (VALENCIENNES, 1828)
 Liopropoma rosea (GÜNTHER, 1880)
 Cookeolus japonicus (CUVIER, 1829) 
 Priacanthus arenatus CUVIER, 1829  
 Epigonus robustus (BARNARD, 1927)
 Rosemblattia robusta MEAD & DE FALLA, 1965
 Lopholatilus villari MIRANDA RIBEIRO, 1915  
 Pomatomus saltator (LINNAEUS, 1766)   
 Echeneis naucrates LINNAEUS, 1758  
 Remora remora (LINNAEUS, 1758)  
 Rachycentron canadum (LINNAEUS, 1766)  
 Coryphaena hyppurus (LINNAEUS, 1758)  
 Trachinotus glaucus (BLOCH, 1787)  
 Trachinotus marginatus CUVIER, 1832  
 Oligoplites saliens (BLOCH, 1793)  
 Oligoplites saurus (BLOCH & SCHNEIDER, 1801)  
 Parona signata (JENYNS, 1841)  
 Naucrates ductor (LINNAEUS, 1758)  
 Seriola lalandi VALENCIENNES, 1833  
 Caranx crysos (MITCHILL, 1815)  
 Caranx hippos (LINNAEUS, 1766)  
 Chloroscombrus chrysurus (LINNAEUS, 1766)  
 Decapterus tabl BERRY, 1968 
 Hemicaranx amblyrhynchus (CUVIER, 1833)
 Selene setapinnis (MITCHILL, 1815)  
 Selene vomer (LINNAEUS, 1758)  
 Trachurus lathami NICHOLS, 1920  
 Brama brama (BONATERRE, 1758)  
 Taractichthys longipinnis (LOWE, 1843)
 Pristipomoides freemani ANDERSON, 1966
 Lutjanus synagris (LINNAEUS, 1758) 
 Lobotes surinamensis (BLOCH, 1790) 
 Eucinostomus gula (QUOY & GAIMARD, 1824) 
 Gerres cinereus (WALBAUM, 1792) Mojarra 
 Anisotremus surinamensis (BLOCH, 1791) 
 Boridia grossidens CUVIER, 1830 
 Conodon nobilis (LINNAEUS, 1758) 
 Haemulon bonariense (CUVIER, 1830) 
 Diplodus argenteus (VALENCIENNES, 1830) 
 Pagrus pagrus (LINNAEUS, 1758) 
 Polydactylus oligodon (GÜNTHER 1860) 
 Polydactylus virginicus (LINNAEUS, 1758) 
 Cynoscion jamaicensis (VAILLANT & BOUCURT, 1883) 
 Cynoscion guatucupa (CUVIER, 1830) 
 Macrodon ancylodon (BLOCH & SCHNEIDER, 1801) 
 Menticirrhus americanus (LINNAEUS, 1758) 
 Micropogonias furnieri (DESMAREST, 1823) 
 Ophioscion adustus (AGASSIZ, 1831)  
 Pachypops fourcroi (LACÉPÈDE, 1802) 
 Paralonchurus brasiliensis (STEINDACHNER, 1875) 
 Plagioscion ternetzi BOULENGER, 1895 
 Pogonias cromis (LINNAEUS, 1766) 
 Umbrina canosai BERG, 1895 
 Mullus argentinae HUBBS & MARINI, 1933 
 Pseudopentaceros richardsoni (SMITH, 1844)
 Kyphosus incisor (CUVIER, 1831)
 Cheilodactylus bergi NORMAN, 1937 
 Abudefduf saxatilis (LINNAEUS, 1758) 
 Coris julis (LINNAEUS, 1758) 
 Iluocoetes fimbriatus JENYNS, 1942 
 Lycenchelis bachmanni GOSZTONYI, 1977  
 Notolycodes schmidti GOSZTONYI, 1977 
 Oidiphorus brevis (NORMAN, 1937) 
 Cottoperca gobio (GÜNTHER, 1861)  
 Bovichthys argentinus MAC DONAGH, 1931
 Dissostichus eleginoides SMITT, 1898   
 Patagonotothen longipes (Steindachner, 1875)  
 Patagonotothen ramsayi (Regan, 1913) 
 Patagonotothen brevicauda (Lönnberg, 1905)
 Patagonotothen canina (Smitt, 1899)
 Patagonotothen cornucola (Richardson, 1844)
 Patagonotothen sima (Richardson, 1844)
 Patagonotothen tessellata (Richardson, 1845)
 Patagonotothen wiltoni (Regan, 1913)
 Pinguipes brasilianus CUVIER, 1829  
 Pseudopercis semifasciata (CUVIER, 1929)  
 Bembrops heterurus (MIRANDA RIBEIRO, 1903)
 Percophis brasiliensis QUOY & GAIMARD, 1825  
 Astroscopus sexpinosus (STEINDACHNER, 1876) 
 Ribeiroclinus eigenmanni VALENCIENNES, 1836
 Hypleurochilus fissicornis (QUOY & GAIMARD, 1824) 
 Gobiesox marmoratus JENYNS, 1842
 Callyonimus lyra LINNAEUS, 1758
 Gobionellus oceanicus (PALLAS, 1770)
 Gobiosoma parri GUINSBURG, 1933 
 Luvarus imperialis RAFINESQUE, 1810
 Sphyraena picudilla POEY, 1860  
 Sphyraena guachancho CUVIER, 1829  
 Gempylus serpens CUVIER, 1829
 Lepidocybium flavobrunneum (SMITH, 1843) 
 Paradiplospimus antarcticus ANDRIASHEV, 1960
 Ruvettus pretiosus COCCO, 1833  
 Thyrsites atun (EUPHRASEN, 1791)  
 Thyrsitops lepidopoides ( CUVIER, 1832) 
 Aphanopus mikhailini PARIN, 1983
 Benthodesmus elongatus (CLARKE, 1879)
 Benthodesmus simonyi (STEINDACHNER, 1891)
 Assurger anzac (ALEXANDER, 1917)
 Evoxymetopon taeniatus POEY, 1863  
 Lepidopus caudatus (EUPHRASEN, 1788)
 Lepidopus altifrons (PARIN & COLLETTE, 1993)
 Trichiurus lepturus (LINNAEUS, 1758)  
 Gasterochisma melampus RICHARDSON, 1845  
 Auxis rochei (RISSO, 1810)  
 Auxis thazard (LACÉPÈDE, 1800)  
 Euthynnus alleteratus (RAFINESQUE, 1810)  
 Katsuwonus pelamis (LINNAEUS, 1758)  
 Sarda sarda (BLOCH, 1793) Bonito 
 Scomber japonicus (HOUTTUYN, 1782)  
 Scomberomorus brasiliensis COLLETTE RUSSO & ZAVALA-CAMIN, 1978
 Thunnus albacares (BONATERRE, 1788)  
 Thunnus alalunga (BONATERRE, 1788) 
 Thunnus maccoyii (CASTELNAU, 1872)
 Thunnus thynnus (LINNAEUS, 1758) 
 Thunnus obesus (LÖWE, 1839)  
 Allothunnus fallai SERVENTY, 1948
 Xiphias gladius LINNAEUS, 1758    
 Istiophorus albicans (LATREILLE, 1804) 
 Makaira nigricans LACÉPÈDE, 1802  
 Tetrapturus albidus POEY, 1860 
 Centrolophus niger (GMELIN, 1789)
 Icichthys australis (HAEDRICH, 1966) 
 Seriolella caerulea GUICHENOT, 1848
 Seriolella porosa GUICHENOT, 1848  
 Cubiceps caeruleus REGAN, 1914
 Ariomma bondi FOWLER, 1930
 Peprilus paru (LINNAEUS, 1758)  
 Stromateus brasiliensis FOWLER, 1906  
 Dissotichus eleginoides Smith, 1898
 Eleginops maclovinus (Valenciennes, 1830)
 Harpagifer bispinis (Shneider, 1801)
 Harpagifer georgianus (Nybelyn, 1947) 
 Harpagifer paliolatus Richardson, 1846 
 Notothenia trigramma Regan, 1913 
 Notothenia coriiceps Richardson, 1844
 Notothenia rossi 
 Notothenia gibberifrons 
 Paranotohenia angustata (Hutton, 1875)
 Paranotohenia magellanica (Forster, 1801)
 Champsocephalus esox (Günther, 1861)
 Ophiogobius ophicephalus (Jenyns, 1842)

Ряд Камбалоподібні (Pleuronectiformes) 

 Mancopsetta maculata (GÜNTHER, 1880)
 Apterygopectus milfordi (PEMRITH, 1963)
 Achiropsetta tricholepis NORMAN, 1930
 Paralichthys isosceles JORDAN, 1891
 Paralichthys brasiliensis (RANZANI, 1842)
 Paralichthys orbignyanus (JENYNS, 1842)
 Paralichthys patagonicus JORDAN, 1889
 Etropus longimanus NORMAN, 1933
 Verecundum rasile (JORDAN, 1890)
 Oncopterus darwinii STEINDACHNER, 1874
 Achirus lineatus (LINNAEUS, 1758) 
 Solea brasiliensis AGASSIZ in SPIX & AGASSIX, 1831
 Symphurus civitatium GUINSBURG, 1951 
 Symphurus guinsburgi MENEZES & BENVEGNÚ, 1976 
 Symphurus jenynsi EVERMAN & KENDALL, 1907 
 Symphurus plagiusa (BLOCH & SCHNEIDER, 1801) 
 Symphurus pterospilotus GUINSBURG, 1851 
 Symphurus trewavasae CHABANAUD, 1948

Ряд Скелезубоподібні (Tetraodontiformes) 

 Balistes carolinensis GMELIN, 1789  
 Canthidermis maculatus (BLOCH, 1786) 
 Aluterus monoceros (LINNAEUS, 1758) 
 Stephanolepis hispidus (LINNAEUS, 1766)
 Acanthostracion poligonius POEY, 1876 
 Acanthostracion quadricornis (Linnaeus, 1758)
 Lagocephalus laevigatus (LINNAEUS, 1766)  
 Sphoeroides pachygaster (MÜLLER & TROSCHEL, 1848)  
 Chylomycterus spinosus mauretanicus (LE DANOIS, 1954) 
 Mola mola (LINNAEUS, 1758)  
 Ranzania laevis (PENNANT, 1776)

Див. також 

 Список прісноводних риб Аргентини

Примітки 

Арг
м
Риби Аргентини